Маришка Олдрич (; 27 марта 1881 — 28 сентября 1965) — американская оперная певица (драматическое сопрано) и актриса.

Биография 
Родилась под именем Маришка Хорварт в Бостоне, штат Массачусетс. Была ученицей Альфреда Джирадета (1906—1909) и Джорджа Хеншеля. В 1908 году дебютировала в Манхэттен-центре, исполнив роль Пажа в опере «Гугеноты». Она продолжала петь в труппе Манхэттен-центра с 1909 по 1913 годы. В 1910—1911 годах пела в «Метрополитен-опера», где исполнила роль Азучены в опере «Трубадур», Фрики в опере «Золото Рейна», Лолы в опере «Сельская честь», Наолы в опере Фредерика Конверса «Лолан, или Трубка желания» и Венеры в опере «Тангейзер». Во время гастролей по Европе её вокальный голос изменился с контральто на драматическое сопрано. В 1914 году сыграла роль Брюнхильды в Байройте. 18 апреля 1901 года вышла замуж за . Скончалась в 1965 году.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 
  Маришка Олдрич на обложке журнала, апрель 1909